Voici la liste des planètes mineures numérotées de 369001 à 370000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 369001 à 370000

369001-369100

369101-369200

369201-369300

369301-369400

369401-369500

369501-369600

369601-369700

369701-369800

369801-369900

369901-370000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000